Пётр Хованский: